Onderdistrict in Indonesië
 Patebon , een onderdistrict van het regentschap Kendal in de provincie Midden-Java, Indonesië
Plaats in Indonesië
 Patebon (Kejayan), een plaats in het onderdistrict Kejayan, regentschap Pasuruan van de provincie Oost-Java, Indonesië